Línea A2 puede referirse a:
 La línea 66 de ferrocarril de Media Distancia de Andalucía, antes denominada A2.
 La línea 22 de transporte urbano de la ciudad argentina de Córdoba, antes denominada A2.